Otsego megye (Michigan)
Otsego megye (New York)